Lydisk kan hentyde til flere forskellige artikler:
 Lydien – et kongerige i Antikken, beliggende i Lilleasien
 Lydisk (anatolisk sprog) – et uddødt indoeuropæisk sprog
 Lydisk (finsk-ugrisk sprog) – et østersøfinsk sprog nærmest beslægtet med karelsk
 Lydisk (toneart) – en af kirketonearterne